Obhájce titulu Roger Federer získal třetí titul díky výhře nad Andy Roddickem ve čtyřech setech, 6–2, 4–6, 7–5, 6–1.

Nasazení hráčů 

  Roger Federer (vítěz)
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Ivan Ljubičić (první kolo)
  David Nalbandian (druhé kolo)
  James Blake (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (čtvrté kolo)
  Nikolaj Davyděnko (semifinále)
  Marcos Baghdatis (druhé kolo)
  Andy Roddick (finále)
  Fernando González (třetí kolo)
  David Ferrer (třetí kolo)
  Tomáš Berdych (čtvrté kolo)
  Jarkko Nieminen (první kolo)
  Tommy Haas(čtvrtfinále)
  Lleyton Hewitt (čtvrtfinále)
  Juan Carlos Ferrero (druhé kolo)
  Andy Murray (čtvrté kolo)
  Robby Ginepri (třetí kolo)
  Dominik Hrbatý (první kolo)
  Novak Djoković (třetí kolo)
  Gastón Gaudio (třetí kolo)
  Fernando Verdasco (třetí kolo)
  Dmitrij Tursunov (třetí kolo)
  José Acasuso (první kolo)
  Richard Gasquet(čtvrté kolo)
  Olivier Rochus (třetí kolo)
  Gaël Monfils (druhé kolo)
  Agustín Calleri (první kolo)
  Jonas Björkman (druhé kolo)
  Sébastien Grosjean (druhé kolo)
  Juan Ignacio Chela (první kolo)
  Kristof Vliegen (první kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 Results

US Open 2006